Paradrina är ett släkte av fjärilar som beskrevs av Charles Boursin 1937. Paradrina ingår i familjen nattflyn.

Dottertaxa till Paradrina, i alfabetisk ordning 

 Paradrina abruzzensis
 Paradrina adrariensis
 Paradrina algeriensis
 Paradrina amseli
 Paradrina angularis
 Paradrina approximans
 Paradrina arenacea
 Paradrina atriluna
 Paradrina avicula
 Paradrina bimaculata
 Paradrina boursini
 Paradrina casearia
 Paradrina chinensis
 Paradrina continentalis
 Paradrina danieli
 Paradrina decorata
 Paradrina diabolica
 Paradrina distigma
 Paradrina distincta
 Paradrina djebli, synonym till Caradrina selini
 Paradrina douzina
 Paradrina edentata
 Paradrina ellisoni
 Paradrina flava
 Paradrina flavirena
 Paradrina flavirenoides
 Paradrina forsteri
 Paradrina fuerteventurensis
 Paradrina fusca
 Paradrina fuscicornis
 Paradrina grancanariae
 Paradrina grisea
 Paradrina halimi
 Paradrina heptarchia
 Paradrina hierrensis
 Paradrina himaleyica
 Paradrina hispanica
 Paradrina hypostigma
 Paradrina indicata
 Paradrina infusca
 Paradrina jacobsi
 Paradrina jurassica, synonym till Caradrina selini
 Paradrina katherina
 Paradrina klapperichi
 Paradrina kurnova
 Paradrina lanzarotensis
 Paradrina lapalmae
 Paradrina leucoptera
 Paradrina lignea
 Paradrina mairei
 Paradrina mauretanica
 Paradrina mediterraneae
 Paradrina milleri, synonym till Caradrina selini
 Paradrina minor
 Paradrina muricolor
 Paradrina nigrofasciata
 Paradrina nigrolimbata
 Paradrina nigromaculata
 Paradrina noctivaga
 Paradrina obscurior
 Paradrina obsoleta
 Paradrina pallens
 Paradrina pallida
 Paradrina paradoxa
 Paradrina persimilis
 Paradrina personata
 Paradrina phaeophoba
 Paradrina pinkeri
 Paradrina poecila
 Paradrina pseudoterrea
 Paradrina puengeleri
 Paradrina pulverosa
 Paradrina rebeli
 Paradrina rufirena
 Paradrina sachalinensis
 Paradrina schwingenschussi
 Paradrina scotoptera
 Paradrina segetum
 Paradrina selini, numera förd till släktet Caradrina
 Paradrina selinoides
 Paradrina signa
 Paradrina signata
 Paradrina subdita
 Paradrina superstes
 Paradrina suscianja
 Paradrina tauorgensis
 Paradrina teidevolans
 Paradrina telekii
 Paradrina thunbergi
 Paradrina variabilis
 Paradrina wullschlegeli
 Paradrina zandi
 Paradrina zobeidah

Bildgalleri

Källor 

Nattflyn
Paradrina